Никола́й Алексе́евич Кузнецо́в:
 Кузнецов, Николай Алексеевич (1907—1993) — Герой Советского Союза.
 Кузнецов, Николай Алексеевич (1921—2000) — российский художник, заслуженный художник РСФСР.
 Кузнецов, Николай Алексеевич (1922—2009) — советский и казахский лётчик, дважды Герой Социалистического Труда.
 Кузнецов, Николай Алексеевич (1931—1995) — советский ватерполист.